Яновщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Яновщина — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Яновщина — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Яновщина — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Яновщина — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Яновщина — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Яновщина — деревня в Крупском районе Минской области.

Украина 
Яновщина — до 1946 года название села Малиновка в Глобинском районе Полтавской области.
Яновщина — до 1946 года название села Высокое в Зеньковском районе Полтавской области.
Яновщина — до 1946 года название села Коломак в Полтавском районе Полтавской области.
Яновщина — до 1946 года название села Гоголево в Шишацком районе Полтавской области.